

Astronomia 
 M40  – oggetto del Catalogo di Messier

Trasporti 
 M40  – autostrada britannica da Londra a Birmingham
 M-40  – quarta tangenziale circolare di Madrid

Altro 
 Cannone SR M40 106mm. – cannone SR (senza rinculo) statunitense di 105,06 mm di calibro
 Semovente M40 – semovente d'artiglieria
 M40 – fucile da cecchino usato dal United States Marine Corps